

Пайн-Гроув — місто в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія
 Пайн-Гроув — місто, штат Західна Вірджинія
 Пайн-Гроув — місто в окрузі Портедж, штат Вісконсин
 Пайн-Гроув Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Пайн-Гроув Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсильванія
 Пайн-Гроув — переписна місцевість в окрузі Амадор, штат Каліфорнія
 Пайн-Гроув — переписна місцевість в окрузі Васко, штат Орегон
 Пайн-Гроув — переписна місцевість, штат Вашингтон